Rijal peut faire référence à :
 Minendra Rijal, homme politique népalais.
 Saiful Rijal (mort en 1581), huitième sultan de Brunei.
 Al-Rîjal est la théologie et les principes de la jurisprudence.
Rijal Almaa ou le village de Rijal, ville ancienne située en Arabie saoudite.

Homonymie de patronyme